Myriad può riferirsi a diverse cose:

 Myriad, un progetto italo-svizzero di torretta antiaerea
 Myriad, un carattere tipografico